Pesto je lahko:
 Pesto (začimba) - začimba italijanske kuhinje
 Pesto (strojni element) - srednji del kolesa, rotorja, ... skozi katerega gre os